Ермолино — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Ермолино — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Россия

Владимирская область 
 Ермолино — деревня в Петушинском районе

Вологодская область 
 Ермолино — деревня в Вологодском районе.
 Ермолино — деревня в Грязовецком районе.
 Ермолино — деревня в Усть-Кубинском районе.
 Ермолино — деревня в Чагодощенском районе.

Ивановская область 
 Ермолино — село в Фурмановском районе.
 Ермолино — деревня в Ивановском районе.

Калужская область 
 Ермолино — город в Боровском районе.

Костромская область 
 Ермолино — деревня в Антроповском районе.
 Ермолино — деревня в Буйском районе.
 Ермолино — деревня в Парфеньевском районе.

Ленинградская область 
 Ермолино — деревня в Гатчинском районе.

Московская область 
 Ермолино — деревня в Дмитровском районе.
 Ермолино — деревня в Истринском районе.
 Ермолино — село в Ленинском городском округе.
 Ермолино — деревня в Солнечногорском районе.
 Ермолино — деревня в Талдомском районе.

Нижегородская область 
 Ермолино — село в Лысковском районе.
 Ермолино — деревня в Шарангском районе.

Новгородская область 
 Ермолино — деревня в Новгородском районе.
 Ермолино — деревня в Окуловском районе.

Омская область 
 Ермолино — деревня в Тюкалинском районе.

Пермский край 
 Ермолино — деревня в Берёзовском районе.

Псковская область 
 Ермолино — деревня в Бежаницком районе.

Смоленская область 
 Ермолино — деревня в Рославльском районе.

Тверская область 
 Ермолино — деревня в Максатихинском районе.
 Ермолино — деревня в Фировском районе.

Ярославская область 
 Ермолино — деревня в Борисоглебском районе.
 Ермолино — деревня в Любимском районе.
 Ермолино — деревня в Переславском районе.
 Ермолино — деревня в Рыбинском районе.

Транспорт 
 Ермолино — железнодорожная станция в Ивановском районе Ивановской области.
 Ермолино — аэродром в Боровском районе Калужской области.

См. также 
 Ермолин
 Ермолина
 Ермолинка
 Ермолов
 Ермолово